Pierre Descaves peut désigner :

 Pierre Descaves (1896-1966), écrivain français ;
 Pierre Descaves (1924-2014), homme politique français.